Kópnino (Mélenki), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Kópnino (Sóbinka), localitat de la província de Vladímir, a Rússia